Jon Schillaci (né en 1971), criminel américain.
 Salvatore Schillaci (né en 1964), footballeur italien.